Ликон () — греческий военачальник конца V века до н. э.

Ликон был родом из Афин. По свидетельству Ктесия, во время правления персидского царя Дария II против того восстал сатрап Лидии . По оценке разных учёных, это выступление могло произойти между 421 и 412 годами до н. э. Писсуфна вместе с греческими воинами сопровождал Ликон. Неоценимую, по оценке исследователя В. П. Орлова, поддержку Дарию II оказали Тиссаферн, Спифридат и Пармис, мотивы которых исторические источники не раскрывают. Царские полководцы подкупили Ликона, чтобы он со своими солдатами покинул мятежного сатрапа. За своё предательство Ликон получил земли и несколько городов.

Некоторые антиковеды (например, Л. Г. Печатнова и С. К. Эдди) считали, что Писсуфн и его сын  обращались к Афинам за вооружённой помощью и получили её. Однако Э. Эндрюз и Г. Уэстлейк отмечали, что происхождение Ликона не может указывать на официальную позицию Афин. Его поведение же характерно для предводителя наёмников, а не государственного стратега. Так, С. Ружичка прямо называл Ликона и его отряд наёмниками, хотя Ктесий этот термин непосредственно не использовал. М. Трандл определял положение афинянина как «нечто среднее». Э. В. Рунг полагал возможным предложить три версии в отношении Ликона: тот был наёмником; был стратегом, неофициально направленным для поддержки Писсуфна; предводительствовал военным контингентом афинян и/или их союзников.

Литература 
Первичные источники
 Ктесий.  (FGrHist. 15, 53)

Исследования
 Рунг Э. В. Греция и Ахеменидская держава: История дипломатических отношений в VI—IV вв. до н. э. — СПб, 2008. — ISBN 978-5-8465-0851-4, ISBN 978-5-98187-292-1. С. 204—205.
 Рунг Э. В. Писсуфн и Афины: перипетии взаимоотношений. // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира. — СПб, 2011. Выпуск 10. С. 267.
 Печатнова Л. Г. История Спарты (период архаики и классики). — СПб, 2001. — ISBN 5-93762-008-9. С. 207.
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. — Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Казань, 2019. С. 247.
 Andrewes A. Thucydides and the Persians. // Historia. 1961. Bd. 10. Ht. 1. S. 4. Anm. 10.
 Eddy S. К. Cold War between Athens and Persia. ca 448—412 B. C. // CPh. 1973. Vol. 68. No 3. P. 257.
 Ruzicka S. Politics of a Persian Dynasty. The Hecatomnids in the Fourth Century BC. — Norman-London., 1992. P. 10. cf. 154.
 Trundle M. F. Greek Mercenaries: From the Late Archaic to Alexander. — L., 2004. P. 149. cf. 154.
 Westlake H. D. Athens and Amorges // Phoenix. 1977. Vol. 31. No 3. P. 321. Not. 8.

Персоналии:Древние Афины
Военачальники V века до н. э.